Hiuči může být:

 název několika vrchů v Japonsku, např.:
 Hiuči (sopka)
 Hiuči (moře) – moře v Japonsku
 Hiuči (mys) – mys v Japonsku

Reference